Federació Catalana de Patinatge, màxima institució reguladora dels esports de patinatge sobre rodes a Catalunya
 Federació Catalana de Piragüisme, màxima institució reguladora del piragüisme a Catalunya
 Federació Catalana de Petanca, màxima institució reguladora de la petanca a Catalunya
 Federació Catalana de Polo, màxima institució reguladora del polo a Catalunya
 Federació Catalana de Pàdel, màxima institució reguladora del pàdel a Catalunya
 Federació Catalana de Pilota, màxima institució reguladora de la pilota basca a Catalunya
 Futebol Clube do Porto, club de futbol de la ciutat de Porto (Portugal)
 First Canadian Place, gratacel de Toronto (Canadà)
 Fibrocistina/Poliductina, proteïna integral de membrana
 Protocol de Canal de Fibra (del seu nom en anglès Fibre Channel Protocol), protocol d'interfície de SCSI sobre Fibre Channel
 Final Cut Pro, programari d'edició de vídeo desenvolupat per Macromedia i Apple